Trška Gora (gmina Krško)
 Trška Gora (gmina Novo Mesto)